Достопочтенный сэр Джон Уильям Фортескью КВО (28 декабря 1859 г. — 22 октября 1933 г.) был британским военным историком. Он был историком британской армии и служил королевским библиотекарем и архивариусом в Виндзорском замке с 1905 до 1926 года.

Ранние годы 
Фортескью родился 28 декабря 1859 года на Мадейре, и был 5-м сыном Хью Фортескью, 3-го графа Фортескью, и его жены Джорджины, графини Фортескью (в девичестве Доусон-Дамер). Его семья владела большей частью района вокруг Симонсбата в Эксмуре с двенадцатого века, поэтому впоследствии он вступил в йоманскую кавалерию северного Девона в звании майора.

Фортескью получил образование в школе Хэрроу и Тринити-колледже в Кембридже, а затем читал лекции в Оксфорде.

Карьера 
Фортескью известен прежде всего своей основной работой по истории британской армии, которую он написал между 1899 и 1930 годами. С 1905 по 1926 год он работал Королевским библиотекарем в Виндзорском замке.

В 1911 году Фортескью выступал в Оксфордском университете с фордовскими лекциями. Он был президентом Королевского исторического общества с 1921 по 1925 год и был избран почетным членом Тринити-колледжа в Кембридже.

Фортескью был удостоен звания рыцарь-комондора КВО в 1926 году.

Личная жизнь 
В 1914 году Фортескью женился на Винифред Бич, дочери преподобного Говарда Бича, Саффолк; у них не было детей. Леди Фортескью (умершая в 1951 году) была писательницей и актрисой. Джон Фортескью умер в Каннах.

Работы 
 
 
 1897 The Story of a Red Deer
 
 1899–1930 A History of the British Army (in thirteen volumes, taking the story up to 1870) Available online for downloading
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1930–1932 Royal Army Service Corps: A History of Transport and Supply in the British Army

См. также 
 Граф Фортескью

Примечания

Ссылки 
 Биография его жены леди Фортескью

Историки Великобритании
Военные историки
Рыцари-командоры Королевского Викторианского ордена
Выпускники Тринити-колледжа (Кембридж)
Выпускники Харроу
Умершие в 1933 году
Родившиеся в 1859 году
Президенты Королевского исторического общества
Джон Уильям Фортескью